Příjmení Grant nosí více osobností:

 Allan Grant (1919–2008) – americký fotožurnalista
 Amy Grant – americká zpěvačka
 Ann Grantová (1955) – zimbawská pozemní hokejista
 Avram Grant (1955) – izraelský fotbalový trenér
 Beth Grant (1949) – americká herečka
 Beverly Grant (1936–1990) – americká herečka a režisérka
 Cary Grant (1904–1986) – americký herec
 Dalton Grant (1966) – britský atlet
 Duncan Grant – britský malíř
 Elizabeth Grant – skotská spisovatelka
 Hugh Grant (Hugh John Mungo Grant; * 1960) – britský herec
 Julia Grantová – manželka 18. prezidenta USA U. S. Granta
 Lee Grant – americká herečka
 Melvyn Grant – ilustrátor
 Michael Grant (1914–2004) – anglický historik a numismatik
 Peter Grant (1935–1995) – manager rockové skupiny Led Zeppelin
 Rob Grant – spisovatel
 Ulysses S. Grant (1822–1885) – americký voják a politik, 18. prezident USA

fiktivní osoby
 Alan Grant z románu a série filmů Jurský park
 Děti kapitána Granta, román J. Vernea z roku 1868

Anglická příjmení